Félix Voisin peut désigner :
 Félix Voisin (1794-1872), psychiatre français, maire de Vanves (1832-1839).
 Félix Voisin (1832-1915), magistrat et homme politique français.